Treća savezna liga Jugoslavije (serb. cyryl. Трећа савезна лига Југославије у фудбалу, chorw. Treća savezna liga Jugoslavije u nogometu, słoweń. Tretja zvezna liga Jugoslavije v nogometu, bośn. Treća savezna liga Jugoslavije u nogometu, mac. Третата сојузна лига на Југославија во фудбалот) – trzeci poziom w hierarchii ligowych rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn w Jugosławii. Utworzona w 1950 roku i zarządzana przez Jugosłowiański Związek Piłki Nożnej (FSJ). Zmagania w jej ramach toczyły się cyklicznie (co sezon) w systemie mecz i rewanż. W sezonie 1950 przeznaczone są dla 12 jugosłowiańskich klubów piłkarskich. 4 najlepszych klubów w tabeli i trzech zwycięzców barażów awansowali do Drugiej saveznej ligi.

Najbardziej utytułowaną drużyną ligi jest Radnički Belgrad, która 2 razy została mistrzem trzeciej ligi.

Historia 
Trzeci poziom ogólnokrajowy został stworzony w sezonie 1950. Liga została wtedy nazwana Treća savezna liga i składała się z 12 drużyn. 

Wcześniej w sezonach 1946/47, 1947/48 i 1948/49 istniały rozgrywki na III poziomie, ale były one rozgrywane na poziomie regionalnym, a zwycięzcy lig walczyły o awans do Drugiej saveznej ligi.

W 1951 roku III poziom ponownie stanowił rozgrywki regionalne w ligach republikańskich (Srpska republička fudbalska liga, Hrvatska republička nogometna liga, Slovenska republiška nogometna liga, Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine, Makedonska republička fudbalska liga, Crnogorska republička fudbalska liga). W 1952 roku ligi republikańskie podniesiono do poziomu drugiego. W sezonie 1952/53 kontynuowano system z poprzedniej edycji. Wyjątek stanowiły kluby chorwackie i słoweńskie, które w sezonach 1952/53, 1953/54 i 1954/55 były w tej samej grupie, więc była to Međurepublička liga (pol. liga międzyrepublikańska). Od sezonu 1953/54 ligi republikańskie powróciły na III poziom. W sezonie 1955/56 ligi republikańskie zostały zastąpione przez Zonske lige. Również w latach 1958–1962, 1968–88 jako kolejna siódma liga o nazwie Vojvođanska fudbalska liga kwalifikowana była jako III poziom. W sezonie 1973/74 zostały przywrócone wszystkie siedem lig republikańskich i tym systemem rozgrywano do 1988 roku.

W sezonie 1988/89 została wprowadzona Međurepublička liga jako trzeci poziom ogólnokrajowy oraz drużyny podzielono na 4 grupy geograficzne - Zapad, Sjever, Jug, Istok. Rozgrywki w ligach republikańskich zostały zdegradowane do IV poziomu. 

Po zakończeniu sezonu 1990/91 drużyny ze Słowenii i Chorwacji opuszczają jugosłowiański system piłkarski i rozpoczynają własne niezależne rozgrywki. Po 20.kolejce sezonu 1991/92 z powodu wojny opuszczają rozgrywki drużyny bośniackie. W momencie przerwania rozgrywek na czele był NK Travnik. Po zakończeniu sezonu również kluby Macedonii rozpoczęli własne mistrzostwa. Jugosłowiański system piłkarski przestaje istnieć.

Mistrzowie i medaliści

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii trzeciego poziomu mistrzostw Jugosławii na podium oficjalnie stawało w sumie 15 drużyny. Liderem klasyfikacji jest Radnički Belgrad, który zdobył 2 tytuły mistrzowskie.

Stan na maj 1992.

Przypisy

Bibliografia 
 Tabela wszech czasów w bazie Clasglenningfootball 
 Oficjalna strona FSS 
 Archiwum tabel mistrzostw Jugosławii w bazie RSSSF 

Jugosławia
3